Mesypochrysa — род вымерших насекомых из подсемейства Limaiinae семейства златоглазок. Насчитывает 19 видов. Был широко распространен в верхней юре и нижнем мелу, является одним из самых обычных мезозойских сетчатокрылых. Ископаемые остатки представителей рода найдены в Китае, Казахстане, России, Англии и Бразилии. Отличительные признаки: CuP разветвляется у края крыла, формируя трапецию, CuA+MP1 в переднем крыле с 3—8 ветвями, Rs с 5—20 ветвями, A1 и A2 длинные, простые и иногда разветвляются на конце.

Примечания 

Вымершие златоглазки
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода
Фоссилии из юрских отложений Казахстана
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии из меловых отложений России